Теслич () —  община (муниципалитет) на северо-западе Республики Сербской. Центр общины находится в городе Теслич.  Относится к региону Добой.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Теслич составила 41 904 человека, по переписи 1991 года —  60 347 человек.

Этнический состав населения общины Теслич по переписи 1991 года:
 сербы — 32.962 (55,07 %);
 мусульмане — 12.802 (21,38 %);
 хорваты — 9.525 (15,91 %);
 югославы — 3.465 (5,78 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 1.100 (1,83 %).
Всего: 59.854 чел.

Населённые пункты 
В состав общины входят 47 населённых пунктов, в том числе город Теслич.

Список населённых пунктов общины Теслич с численностью населения по переписям 1991 и 2013 гг.:

Части ещё 10 населённых пунктов из общин БиГ, ныне относящихся к общинам ФБиГ, также входят в общину Теслич, фигурируя в документах правительства Республики Сербской и итогах переписи 2013 года. Они приведены в таблице без нумерации.

Примечания 

Общины Республики Сербской